Песчанское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в Саратовской области России:

 Песчанское сельское поселение — входит в Аткарский район;
 Песчанское сельское поселение — входит в Самойловский район.